Afonso Mendez o Afonso Mendes possono riferirsi a:
 Alfonso Mendes – patriarca cattolico d'Etiopia del XVII secolo
 Afonso Mendez de Besteiros – trovatore gallego-portoghese del XIII secolo
 Afonso Mendes Ribeiro de Figueiredo  – calciatore portoghese